

Фильмы 
 Хозяин Баллантрэ — фильм (США) 1953 года, режиссёр Уильям Кайли.
 Хозяин Баллантрэ — фильм (США) 1984 года, режиссёр Даглас Хикокс.

См. также 
 «Владетель Баллантрэ» (также «Хозяин Баллантре» или «Мастер Баллантрэ»; ) — исторический роман (1889 год) шотландского писателя Роберта Льюиса Стивенсона.